Roz ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Piz Roz, Berg an der österreichisch-schweizerischen Grenze, siehe Piz Rots
 Roz-Landrieux, Dorf im französischen Département Ille-et-Vilaine in der Bretagne
 Roz-sur-Couesnon, Dorf im Département Ille-et-Vilaine

ROZ steht als Abkürzung für:
 Researched-Oktanzahl, siehe Oktanzahl#Researched (Erforschte)-Oktanzahl (ROZ)

Siehe auch:
 Rotz
 Rick Rozz (* 1967), US-amerikanischer Gitarrist

Abkürzung